Аллерсберг () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Средняя Франкония. Входит в состав района Рот.  Население составляет 8024 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 59,64 км². Официальный код  —  09 5 76 113.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии